Маспрэтт — фамилия.

Известные носители:
 Маспрэтт, Джеймс Шеридан
 Маспрэтт, Джеймс